Авансон:
 Авансон (Арденны) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Авансон (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Авансон (река) — река в Швейцарии.